Saint-Césaire är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Césaire ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Césaire är huvudsakligen platt, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Collines Montérégiennes,  meter över havet,  km nordväst om Saint-Césaire. Närmaste större samhälle är Farnham,  km söder om Saint-Césaire.

Trakten runt Saint-Césaire består till största delen av jordbruksmark. Runt Saint-Césaire är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Saint-Césaire (lungsod)